1993 Голяма награда на Европа е 4-то за Голямата награда на Европа и трети кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 1 април 1993 година на пистата Донингтън парк във Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа